Њу Франклин има више значења:
 Њу Франклин (Мисури)
 Њу Франклин (Охајо)